Nock-Ten peut désigner :
 le typhon Nock-ten de 2004 à Taïwan ;
 la tempête tropicale Nock-ten de 2011 aux Philippines, au Viêt Nam et dans le sud de la Chine ;
 le  de 2016 aux Philippines.

Typhon homonyme
Tempête tropicale homonyme